Села:
 Підберізці — Львівська область, Львівський район
 Підберізці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район